Die Primeira Divisão 1977/78 war die 44. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 4. September 1977 und endete am 11. Juni 1978.

21 Jahre nach der letzten Meisterschaft wurde der FC Porto zum sechsten Mal portugiesischer Meister. Der Titel wurde aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem ungeschlagenen Team von Benfica Lissabon erzielt. Von den vier Aufsteigern schaffte nur Marítimo Funchal den Klassenerhalt.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1977-78 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1977/78